dukt leśny
 dukt (DTP)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jkest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dukt – wieś w woj. mazowieckim, pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Dukt – część wsi Brzóza w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów